Sacco bezeichnet:
 Sakko, Herrenoberbekleidung
 Sacco (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Salerno, Italien
 Sacco (Tessin), Bergweiler am Abhang der Cima di Negrös in der Gemeinde Lodrino, Kanton Tessin, Schweiz
 Sacco (Fluss), Fluss in Mittelitalien
 Sacco (Einheit), ein italienisches Volumenmaß
 Sitzsack, ein Sitzmöbel

Sacco ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Sacco (* 1949), US-amerikanischer Astronaut
 Antonio Sacco, uruguayischer Fußballspieler
 Arduino Sacco (* 1950), italienischer Pornofilmer, Regisseur und Verleger
 Bruno Sacco (* 1933), italienischer Designer
 David Sacco (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Federico Sacco (1864–1948), italienischer Geologe und Paläontologe

 Johanna Sacco, Madame Sacco (1754–1802), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Lino Farrugia Sacco (1949–2021), maltesischer Sportfunktionär und Jurist
 Nicola Sacco (1891–1927), Anarchist, siehe Sacco und Vanzetti
 Rodolfo Sacco (1923–2022), italienischer Rechtswissenschaftler
 Ubaldo Néstor Sacco (1955–1997), argentinischer Boxer
 Vincenzo Sacco (1681–1744), italienischer Jurist und Gelehrter